Valerij Vladimirovič Bure (), ruski hokejist, * 13. junij 1974, Moskva, Rusija.

Bure je večino svoje kariere igral v ligi NHL klube Montreal Canadiens, Calgary Flames, Florida Panthers, St. Louis Blues, Dallas Stars in Boston Bruins, v ligi NHL je na 621-ih tekmah dosegel 174 golov in 226 podaj. Za rusko reprezentanco je nastopil na dveh Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil po eno srebrno in bronasto medaljo, in enem Svetovnem prvenstvu.

Njegov brat Pavel Bure je bil tudi hokejist. Valerij Bure je poročen z ameriško igralko Candace Cameron, najbolje poznano iz televizijske serije Polna hiša. Par ima že tri otroke.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spokane Chiefs
| WHL
| 91/92
|
| 53
| 27
| 22
| 49
|
| 78
|
| 10
| 11
| 6
| 17
|
| 10
|-
| Spokane Chiefs
| WHL
| 92/93
|
| 66
| 68
| 79
| 147
|
| 49
|
| 9
| 6
| 11
| 17
|
| 14
|-
| Spokane Chiefs
| WHL
| 93/94
|
| 59
| 40
| 62
| 102
|
| 48
|
| 3
| 5
| 3
| 8
|
| 2
|-
| Rusija
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 5
| 3
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Svetovno prvenstvo A
| 94
|
| 6
| 3
| 0
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 94/95
|
| 45
| 23
| 25
| 48
| -1
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 94/95
|
| 24
| 3
| 1
| 4
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 95/96
|
| 77
| 22
| 20
| 42
| +10
| 28
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -1
| 6
|-
| Rusija
| Svetovni pokal
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 96/97
|
| 64
| 14
| 21
| 35
| +4
| 6
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -4
| 2
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 97/98
|
| 50
| 7
| 22
| 29
| -5
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 97/98
|
| 16
| 5
| 4
| 9
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 98/99
|
| 80
| 26
| 27
| 53
| 0
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 99/00
|
| 82
| 35
| 40
| 75
| -7
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 00/01
|
| 78
| 27
| 28
| 55
| -21
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 01/02
|
| 31
| 8
| 10
| 18
| -3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rusija
| Olimpijske igre
| 02
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 02/03
|
| 46
| 5
| 21
| 26
| -11
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 02/03
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -2
| 0
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +2
| 8
|-
| Florida Panthers
| NHL
| 03/04
|
| 55
| 20
| 25
| 45
| 0
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 03/04
|
| 13
| 2
| 5
| 7
| +3
| 6
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| -1
| 0
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 873
| bgcolor="#7FFF00" | 342
| bgcolor="#7FFF00" | 417
| bgcolor="#7FFF00" | 759
| bgcolor="#7FFF00" | -32
| bgcolor="#7FFF00" | 438
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 44
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 49
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 42
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Rusijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Rusijo
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Rusijo
Ruski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Spokane Chiefs
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Calgary Flames
Hokejisti Florida Panthers
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Dallas Stars
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih